Iquitos es una ciudad peruana y capital del Departamento de Loreto.

Iquitos pueda designar intrínsecamenteː
 a Iquitos Metropolitano, área metropolitana de Perú.
 al Distrito de Iquitos, distrito de Perú.
 a la Plaza de Armas de Iquitos, plaza ubicada en la ciudad peruana de Iquitos.
 al Puerto de Iquitos, zona comercial y pesquera que rodea a la ciudad peruana de Iquitos.
 al Terminal Portuario de Iquitos,  puerto encargado de la administración del Puerto de Iquitos en Perú.
 la Av. Iquitos, avenida ubicada en la ciudad peruana de Iquitos

Además puede designar a otros lugares comoː

 la Plaza Iquitos, plaza ubicada en la ciudad peruana de Trujillo 
 la Av. Iquitos (Lima), avenida ubicada en la ciudad peruana de Lima
 la Av. Iquitos (Barcelona), avenida ubicada en la ciudad española de Barcelona.